Hans Muchitsch ist der Name von

* Hans Muchitsch (Politiker) (1881–1958), österreichischer sozialdemokratischer Politiker
 Hans Muchitsch (Leichtathlet) (1932–2019), österreichischer Zehnkämpfer, Hürdenläufer und Weitspringer